Pietje Bell (personage), hoofdpersoon uit de gelijknamige reeks boeken van Chris van Abkoude
 Pietje Bell (boek), het eerste boek in bovengenoemde reeks
 Pietje Bell (strip), een stripverhaal van Dick Matena gebaseerd op het boek
 De avonturen van Pietje Bell, een Nederlandse jeugdfilm uit 1964 van Henk van der Linden
 Pietje Bell (film), een Nederlandse jeugdfilm uit 2002 van regisseur Maria Peters 
 Pietje Bell 2: De Jacht op de Tsarenkroon, een Nederlandse jeugdfilm uit 2003 van regisseur Maria Peters 
 Pietje Bell (musical), een Nederlandse musical over Pietje Bell die van 19 oktober 2005 tot begin mei 2006 draaide onder regie van Arnold Hemmel.
 Pietju Bell, Nederlands rapper